Mayville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mayville (Michigan)
Mayville (New York)
Mayville (North Dakota)
Mayville (Wisconsin)